Самер Лин Глау (; Сан Антонио, Тексас, 24. јул 1981) америчка је глумица.

Филмографија 

|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2000-е
|-
| 2002. || Ејнџел || -{Angel}- || примабалерина || ТВ серија, 1 еп.
|-
| 2002—2003. || Свемирски брод Свитац || -{Firefly}- || Ривер Там || ТВ серија, 14 еп.
|-
| 2003. || Злочини из прошлости || -{Cold Case}- || Пејџ Прат || ТВ серија, 1 еп.
|-
| rowspan=2| 2004. || — || -{Sleepover}- || — ||
|-
| Место злочина: Лас Вегас || -{CSI: Crime Scene Investigation}- || Менди Купер || ТВ серија, 1 еп.
|-
| 2005. || Свемирски брод Спокој || -{Serenity}- || Ривер Там ||
|-
| 2005—2007. || — || -{The 4400}- || Тес Дернер || ТВ серија, 8 еп.
|-
| rowspan=2| 2006. || Мамут || -{Mammoth}- || Џек ||
|-
| Сарина иницијација || -{The Initiation of Sarah}- || Линдси Гудвин ||
|-
| 2006—2007. || Јединица || -{The Unit}- || Кристал Бернс || ТВ серија, 7 еп.
|-
| 2008—2009. || Терминатор: Хронике Саре Конор || -{Terminator: The Sarah Connor Chronicles}- || Камерон Филипс / Алисон Јанг || ТВ серија, главна улога
|-
| 2009. || Штребери || -{The Big Bang Theory}- || Самер Глау || ТВ серија, 1 еп.
|-
| 2009—2010. || Кућа лутака || -{Dollhouse}- || Бенет Халверсон || ТВ серија, 4 еп.
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2010-е
|-
| rowspan=3| 2010. || Смрт на меденом месецу || -{Deadly Honeymoon}- || Линдси Рос Форест || 
|-
| Чак || -{Chuck}- || Грета || ТВ серија, 1 еп.
|-
| Супермен/Бетмен: Апокалипса || -{Superman/Batman: Apocalypse}- || Кара (глас) || 
|-
| rowspan=2| 2011. || — || -{The Cape}- || Џејми Флеминг / Орвел || ТВ серија, главна улога
|-
| Легенда о вратима пакла || -{The Legend of Hell's Gate: An American Conspiracy}- || Меги Мун || 
|-
| 2011—2012. || Алфе || -{Alphas}- || Скајлар Адамс || ТВ серија, 4 еп.
|-
| rowspan=3| 2012. || Увод у анатомију || -{Grey's Anatomy}- || Емили Ковач || ТВ серија, 2 еп.
|-
| Помоћ за празнике || -{Help for the Holidays}- || Кристин Прансер || 
|-
| — || -{Scent of the Missing}- || Седона || ТВ пилот
|-
| rowspan=5| 2013. || Хаваји 5-0 || -{Hawaii Five-0}- || Меги Хоапили || ТВ серија, 1 еп.
|-
| — || -{Inside the Box}- || Софи || кратки филм
|-
| Питер Панзерфауст || -{Peter Panzerfaust}- || Венди (глас) || ТВ пилот
|-
| — || -{NTSF:SD:SUV::}- || Оливија Фрамптон || ТВ серија, 1 еп.
|-
| Опаки витезови || -{Knights of Badassdom}- || Гвен || 
|-
| 2013—2014. || Стрела || -{Arrow}- || Изабел Рочев / Ревиџер || ТВ серија, 9 еп.
|-
| 2014. || — || -{Sequestered}- || Ана Брант || ТВ серија, 12 еп, такође и продуценткиња
|-
| 2015. || — || -{Dead End}- || — || кратки филм
|-
| 2016. || Касл || -{Castle}- || Кендал Прост || ТВ серија, 1 еп.
|-
| 2019. || — || -{Wu Assassins}- || госпођица Џоунс || ТВ серија, 2 еп.
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1981.
Људи из Сан Антонија
Америчке глумице
Добитници награде Сатурн
Биографије живих особа